Ребро:
 Ребро — одна из костей, составляющих грудную клетку. Все остальные случаи употребления связаны с этим основным значением.
 Ребро жёсткости — часть конструкции в виде бруса, балки, стального или из другого материала профиля, часто вроде ребра животного, придающая жёсткость конструкции и часто покрываемая обшивкой. Например: стойка в кузове грузовика, шпангоут в корпусе судна.
 Ребро (математика) — любой отрезок, являющийся стороной какого-либо многогранника.
 Ребро (графа) — базовое понятие теории графов, соединяет две вершины графа.
 Ребро — село в Болгарии.
 Ребро — острая сторона, край предмета.
 Ребро монеты — то же, что гурт монеты. Отсюда «ставить вопрос ребром» — заявлять со всей решительностью — через «ставить ребром последнюю копейку» (тратить последние деньги: монета, поставленная на ребро, легко укатывается).

См. также 
 Ребра
 Ребро Адама